Fageicera matarredondensis est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Ochyroceratidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique de Colombie.

Étymologie 
Son nom d'espèce, composé de matarredond[a] et du suffixe latin , « qui vit dans, qui habite », lui a été donné en référence au lieu de sa découverte, le parc écologique Matarredonda.

Publication originale 
 Cuervo & Buitrago, 2017 : Una especie nueva de araña del género Fageicera Dumitrescu & Georgescu, 1992 (Araneae, Ochyroceratidae), de Colombia. Revista Ibérica de Aracnología, , , .

Liens externes

Notes et références 

Ochyroceratidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique de Colombie